Beran je priimek več oseb:    
 Emerik Beran (1868—1940), slovenski skladatelj, violončelist in glasbeni pedagog (oče Jaromira Berana)
 Jan Beran, bosanskohercegovski filmski režiser in snemalec
 Jan Beran (*1959), češko-švicarski skladatelj, matematik in statistik
 Jaromir Beran (1909—2002), slovenski pravnik, pravni zgodovinar in knjižničar, (sin Emerika Berana)
 Josef Beran (1888—1969), češki rimskokatoliški (praški) nadškof in kardinal
 Rudolf Beran (1887—1954), češki politik
 Vlasta Koren (r. Beran) (*1930), etnologinja, muzealka
 Zdenka Beran (1949—1981), slovenska jezikoslovka, klasična filologinja

Glej tudi 

 priimka Beranek in Berman
 priimek Bergman oz. Bergmann
 priimek Bernik